Anketa Žebřík je česká každoroční anketa od roku 1992. Pořádá je magazín iReport a Plzeňský kraj.

Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část a zahraniční část. Každá z nich je rozdělena do devíti kategorií: Skupina, Album, Skladba, Videoklip, Zpěvák, Zpěvačka, Objev, Akce, Film. Domácí část je rozdělena do dvou hlasovacích kol, základní kolo a nominační kolo. Anketa pokaždé hodnotí uplynulý rok, až na ročník 2020, kdy se vyhlašoval i rok 2019 a to kvůli pandemii koronaviru.

Vítězové dle ročníků

Domácí

Zahraničí

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech